Родићи могу бити:

 Родићи, чланови породице Родић

или

 Родићи (Приједор), насељено мјесто у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Родићи (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ